Catello – nome proprio di persona maschile
Catello – leggendario re di Britannia
Catello di Castellammare –  vescovo di Castellammare di Stabia